

Geografia

Svizzera 
 Stalden – comune nel distretto di Visp (Canton Vallese)
 Stalden Dorfmark – ex comune ora frazione di Stalden, comune nel distretto di Visp (Canton Vallese)
 Stalden im Emmental – ex comune ora frazione di Konolfingen, comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)